Skupina može označavati (popis nije potpun):

 socijalna skupina, skupina od najmanje troje osoba s neposrednim međusobnim odnosima 
 društvena skupina, demografsko povezivanje osoba po statističkim svojstvima
 radna skupina, skupine zaposljenika u privredi sa zadatkom zajedničkog obavljanja radnih zadaća
 korisnička skupina, na području informatike ili telekomunikacije osobe s jednakim pravima pristupa računalima ili telekomunikacijskim aparatima 
 parlamentarna skupina, skupina nekoliko parlamentarnih zastupnika
 vojna skupina, razne vojne skupine 
 vatrogasna skupina, taktička jedinica koja se se sastoji od devet vatrogasaca
 glazbena skupina skupina koja zajedno svira glazbu
 kemijska skupina
 nogometna skupina skupina igrača nogometa
 etnička skupina
 otočna skupina ili otočje
 Skupina (matematika) je teorija skupina matematičkih struktura 
 skupina periodnog sustava elemenata, skupina atoma koja određuje fizička i kemijska svojstva elemenata 
 geološka skupina jedinica iz litostratigrafije
 umjetnička skupina umjetnika kao primjerice u kazalištu, cirkusu... itd.